Pierwszy rząd Károla Khuen-Héderváry
 Drugi rząd Károla Khuen-Héderváry